

Geografia 
Roano (in francese Rouen) – città nel Nordovest della Francia

Persone 
Giovanni Roano e Corrionero – arcivescovo cattolico spagnolo

Altro 
Roano – un tipo di mantello del cavallo